

Codici 
 ECV – vecchio codice valutario ISO 4217 dellUnidad de Valor Constante'' (codice per i fondi) (ora abbandonato), ex valuta dell'Ecuador

 Auto 
 Lancia ECV''' prototipo di vettura da rally.